Parkersburg (Illinois)
Parkersburg (Iowa)
Parkersburg (Virgínia Ocidental)

Desambiguação